Platea – documento, inventario dei possedimenti
 Platea – elemento del teatro
 Platea  – struttura di fondazione usata nelle costruzioni edili
Platea – comune statunitense in Pennsylvania
 Platea – antica città della Beozia

Altri progetti